gedeukte sapzweefvlieg
 grote sapzweefvlieg
 kale sapzweefvlieg
 oostelijke sapzweefvlieg
 roodbruine sapzweefvlieg
 verborgen sapzweefvlieg